Pitigliano ima više značenja:
 Pitigliano, Arezzo
 Pitigliano, Cosenza
 Pitigliano, Grosseto
 Pitigliano, Perugia